Beethoven-Haus (Bonn), een museum over Ludwig van Beethoven in Bonn, Duitsland
 Beethoven-Haus (Baden bei Wien), een museum over Ludwig van Beethoven in Baden bei Wien, Oostenrijk
 Beethoven-Haus (Krems an der Donau), een museum over Ludwig van Beethoven in Krems an der Donau, Oostenrijk